Исаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Исаевка — прежнее название села Чапаевка в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Исаевка — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Исаевка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Исаевка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Исаевка — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Исаевка — деревня в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Исаевка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Исаевка — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Исаевка — посёлок в Белинском районе Пензенской области.
 Исаевка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Исаевка — деревня в Тамалинском районе Пензенской области.
 Исаевка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Исаевка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.